Ноле (фр. Nolay) — топоним.

 Ноле (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия, департамент Кот-д’Ор. 
 Ноле (Ньевр) — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия, департамент Ньевр. 
 Ноле (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Ноле (провинция Турин) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт.

См. также 
 Нолле